Tenga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Kalapa (ö i Indonesien), 
 Kecamatan Tenga, distrikt, Sulawesi Utara, 
 Desa Tenga, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar